Kalna je lahko:
 Kalna, Crna Trava (Srbija)
 Kalna, Knjaževac (Srbija)